Puede referirse a:
el nombre común de la planta Adelia ricinella
el nombre común de la planta Casearia praecox